Moa oder Móa steht für:
 Einzahl von Moas, ausgestorbener flugunfähiger Vogel auf Neuseeland

Moa ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Moa (Atlantischer Ozean), Fluss in Westafrika
 Moa (Kuba), Stadt auf Kuba
 Moa (Tansania), Stadt in Tansania
 Moa (Niger), Landgemeinde in Niger
 Moa Island, Insel der Torres-Strait-Inseln, Australien
 Moa (Indonesien), Insel der Südwestmolukken, Indonesien
 Moa-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Mount Moa, Berg in der Ross Dependency, Antarktika
 Moa Bay, Bucht in Tansania
 Rio Moa (Brasilien), Fluss in Brasilien
 Rio Moa (Kuba), Fluss in Kuba

Moa ist der Name folgender Bauwerke:
 Moabrücke, eine Brücke in Sierra Leone

 Moa (Karawanserei), zum Weltkulturerbe zählende Karawanserei in Israel

Moa ist der Familienname folgender Personen:
 Anika Moa (* 1980), neuseeländische Liedermacherin
 Hilarius Moa Nurak (1943–2016), indonesischer Geistlicher, Bischof von Pangkal-Pinang
 Iyessus Moa, Heiliger der äthiopischen Kirche
 Taniela Moa (* 1985), tongaischer Rugby-Union-Spieler

Moa ist der Vorname oder Künstlername folgender Personen:
 Móa, isländische Sängerin
 Moa, Kurzname von Mohammed Abdellaoue (* 1985), norwegischer Fußballspieler
 Moa Boström Müssener (* 2001), schwedische Skirennläuferin
 Moa Kikuchi (* 1999), japanische Sängerin

moa steht für:
 moa theater, „mobiles open air theater hannover“, Amateurtheatergruppe in Hannover
 Mwan, Mande-Sprache in der Elfenbeinküste (ISO-639-3-Code), siehe Mande-Sprachen #Klassifikation der Mande-Sprachen

MOA steht für:
 Magnetic Field Oscillating Amplified Thruster, siehe Magnetfeldoszillationsantrieb
 Maui Ocean Academy, Sportinternat auf Hawaii
 Methoxyacrylsäureester, Inhibitor des Cytochrom-bc1-Komplexes, siehe Cytochrom c-Reduktase
 Microlensing Observations in Astrophysics
 Minute Of Arc oder Minute Of Angle, siehe Bogenminute
 Modul für Online Applikationen, Open-Source-Code im österreichischen eGovernment
 Museum of Anthropology bei Vancouver, Kanada
 MOA-Kunstmuseum in Atami, Japan
 Orestes Acosta Airport, Flughafen von Moa (Kuba), Kuba  (IATA-Code)

MoA steht für:
 Mall of America, Einkaufszentrum in Minnesota, Vereinigte Staaten
 Ministry of Aviation, britisches Ministerium
 Mobil ohne Auto, verkehrspolitischer Aktionstag
 Mode of Action, siehe Wirkungsweise

Siehe auch:
 Moas (Begriffsklärung)

MOA